Rabien ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude Rabien (Lebensdaten unbekannt), deutsche Schriftstellerin, siehe Gertrude Landwehrmann 
 Heinrich Rabien (1843–1913), deutscher Kommunalpolitiker
 Henrik Rabien (* 1971), deutscher Fagottist